

Пограничник — село, Аксуська міська адміністрація, Павлодарська область
 Пограничник — село, Саркандський район, Жетисуська область